Lisa Vitozzi (ur. 4 lutego 1995 w Pieve di Cadore) – włoska biathlonistka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, dwukrotna mistrzyni świata juniorów młodszych.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2012 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti, gdzie jej najlepszym wynikiem było 27. miejsce w biegu indywidualnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach zdobyła srebrny medal w sprincie. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Presque Isle w 2014 roku zwyciężyła w sprincie i biegu pościgowym, a w biegu indywidualnym była druga. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 6 grudnia 2014 roku w Östersund, zajmując 38. miejsce w sprincie. Tym samym już debiutując, zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 11 marca 2017 roku w Kontiolahti, kończąc bieg pościgowy na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Niemka Laura Dahlmeier i Marie Dorin Habert z Francji.

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie. Blisko kolejnego medalu była podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku, gdzie była czwarta w sprincie i sztafecie mieszanej. W 2018 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie razem z Dorotheą Wierer, Lukasem Hoferem i Dominikiem Windischem zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy juniorów

Mistrzostwa świata juniorów młodszych

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1995
Włoskie biathlonistki
Włoscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Pieve di Cadore
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie